Kaivantoniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaivantoniemi (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 
 Kaivantoniemi (ö i Pieksämäki), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar